Уо́рвик Смит (; ) — шотландский кёрлингист, запасной и позднее скип в команде Великобритании на Олимпийских играх 2002 года и второй — в 2006 году.

Достижения 
 : золото (, ); серебро (); бронза (, ).
 : золото (); бронза ()
 Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди мужчин: золото (1996, 1998, 1999, 2001, 2004, 2006, 2007, 2010), серебро (2012), бронза (2011).
 Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди смешанных команд: золото (1990, 1997).

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Шотландии
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2002 года
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Чемпионы мира по кёрлингу
Чемпионы Европы по кёрлингу
Чемпионы Шотландии по кёрлингу